Odijk peut renvoyer à :
 Odijk, commune néerlandaise,
 Ludmila Odijk, membre du groupe néerlandais Critical Mass.